Гайа:
 Гайа — вариант написания имени древнегреческой богини Гея.
 Гайа (Gaya) — город в округе Опорто, португальской провинции Энтре Минхо е Дуэро, на левом берегу Дуэро, напротив Опорто.
 Гайа (Gaya) — город в Моравии (Австрия).

См. также 
 Gaia — космический телескоп.
 Гайя (значения)
 Гая (значения)